Mainbrücke Lohr steht für:

* Alte Mainbrücke Lohr
 Neue Mainbrücke Lohr